Wymiarki ist ein polnischer Ortsname:
 Gmina Wymiarki, Gemeinde im Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Wymiarki (Wymiarki), Ort in der Gmina Wymiarki, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Wiesau, Kreis Sagan, Schlesien
 Wymiarki (Kętrzyn), Ort in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Charlottenberg, Stadt Rastenburg, Ostpreußen
 Wymiarki (Skołyszyn), Ort in der Gmina Skołyszyn, Powiat Jasielski, Woiwodschaft Karpatenvorland